Алексей Комиссаров:
 Комиссаров, Алексей Викторович (род. 1966) — советский и российский военнослужащий, капитан 1-го ранга. Возглавлял несанкционированный переход МПК-116 в Севастополь в 1992 году во время раздела Черноморского флота.
 Комиссаров, Алексей Геннадиевич (род. 1969) — российский предприниматель, и.о. ректора РАНХиГС и директор ВШГУ при РАНХиГС, экс-министр Правительства Москвы.